Baliño ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Baliño (1848–1926), kubanischer Politiker
 Enrique Baliño (* 1928), uruguayischer Basketballspieler
 Jorge Ignacio Baliño (* 1979), argentinischer Fußballschiedsrichter